Канице може да се отнася за:

Полша 
 Канице, село в Долносилезко войводство, в Тшебнишки окръг, в Община Тшебница
 Канице, село в Лодзко войводство, в Томашовски окръг, в Община Жечица
 Канице, село в Западнопоморско войводство, в Старгардски окръг, в Община Инско